

Cinema 
 Big Timber – film del 1917 diretto da William Desmond Taylor
 Big Timber – film del 1924 diretto da William James Craft
 Big Timber – film canadese del 1924 diretto da John W. Noble
 Big Timber – film del 1950 diretto da Jean Yarbrough

Geografia 
 Big Timber – capoluogo della Contea di Sweet Grass, Montana (Stati Uniti d'America)

Note